Шахверди хан Калбали хан оглы Зиядоглу-Каджар () — Второй хан Гянджи (1748-1765).

Биография 
Шахверди-хан, сын Калбали-хана, родился в Гяндже. У него было прекрасное дворцовое образование. Служил в армии Бейлербейли.

После 1747 года Шахвердинский хан начал борьбу за ханство. Он не пощадил Махаммадрахим-хана и сверг его.

В 1749 году Панахали-хан Карабахский двинулся на Гянджу с войском. Гянджинцы закрыли ворота крепости и начали защищаться. Панахали-хан не мог войти в город и получил много добычи от остального населения города и армян Килсакенда. Шахверди-хан обратился за помощью к правителю Шеки Гаджи Челеби, царской общине и царю Кахетии Ираклию II. Панахали-хан выступил вперед и проводил гибкую политику. Он призвал к себе Хаджи Чалаби-хана и народ Царя. Им передали трофеи. Гаджа Челеби посоветовал ханам Гянджи и Карабаха заключить мир. Панахали-хан вернулся после того как получил дочь Шахверди-хана Тути-бей и 450 тумен подати.

Дети 
У Шахверди хана были сыновья по имени Мухаммед Хасан-хан, Мухаммад-хан, Рахим-хан, Джавад-хан, Садраддин-ага, Хасанпаша-ага, Махмуд-ага, Багир-ага, дочери Хуршид-бейим, Тути-бейим, Хейранниса-бейим.

Примечания

Ссылки 
Ханы
Родившиеся в Гяндже
Государственные деятели